Taftan (perz. تفتان) se može odnositi na:
 Taftan, vulkanska planina na jugoistoku Irana
 Čahuk-e Taftan, naselje pod iranskim vulkanom
 Taftan (Pakistan), gradić na jugozapadu Pakistana
 Zračna luka Taftan, zračna luka na jugozapadu Pakistana
 Taftan (Švedska), potok u Švedskoj
 Taftan (kruh), iranska vrst kruha